Усть-Емца — деревня в Холмогорском районе Архангельской области. Входит в состав Емецкого сельского поселения.

Согласно Уставу Святослава Ольговича 1137 года, среди погостов Русского Севера в Заволочье, призванных контролировать торговые речные пути, упоминается Устье Емцы в месте впадения реки Емцы в Северную Двину. В Великом Новгороде на Троицком-XV раскопе при раскопках усадьбы Ж в слое второй половины XII века была найдена деревянная дощечка-бирка из можжевельника длиной ок. 15 см с надписью «ꙊСТЪЄѢМЪЧѢ» (Устье Емцы), вырезанной красивым почерком.

География 
Усть-Емца находится на левом берегу реки Емцы у её впадения в Северную Двину. Выше Усть-Емцы по течению находятся деревни Нижний Конец и Золотка. К востоку от Усть-Емцы на правом берегу Северной Двины находятся деревни Погост и Плахино.

Население

См. также 
 Список населённых пунктов Холмогорского района

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)
 Подчинённые пункты Прилуцкого сельсовета // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Усть-Емца на карте Wikimapia

Населённые пункты Холмогорского района